Brian Lynch (basketballer) (1978), een Amerikaans basketbalspeler
 Brian Lynch (musicus) (1956), een Amerikaans jazztrompettist
 Brian Lynch (schrijver) (1973), een Amerikaanse schrijver van stripboeken en films
 Brian Lynch (producer), producer van onder meer Thomas the Tank Engine & Friends